Ао може означати:

 Ао - гігантська черепаха в старокитайській міфології.
 Ао - народ, що проживає на північному сході Індії.
 Ао - тибето-бірманська мова, якою говорить народ ао.
 Ао - китайське прізвище.
 Ао - в'єтнамський одяг (сукня).
 Ао - одна з дванадцяти основних фіналів китайського алфавіту Чжуїнь.
 Ао, Такахіро (нар. 1984) - японський боксер-професіонал.
 Ао Нанг - затока на узбережжі Таїланду, знаходиться за 20 км від міста Крабі.
 Ао 奡  - образ силача в стародавній культурі, асоціюється із судноплавством.

Див. Також 
 АО